Oriente signifie Orient en espagnol, en portugais, en italien, ainsi qu'en corse. Ce nom est également utilisé pour des toponymes dont :

 l'Oriente, région orientale de l'Équateur ;
 l'ancienne  à Cuba ;
 l'ancienne  en Équateur ;
 la comarque d'Oriente, l'une des huit comarques de la principauté des Asturies en Espagne ;
 la commune d'Oriente, près de São Paulo, au Brésil ;
 la communauté de communes de l'Oriente, en Corse (France) ;
 la gare d'Oriente à Lisbonne (Portugal) ;
 la station du métro Oriente à Lisbonne.